Torsby – cittadina svedese
Torsby – comune svedese nella contea di Värmland
Torsby – area urbana svedese nella comune di Värmdö